Essendorf kommt mehrmals vor als Ort

 Essendorf, Ortsteil der Gemeinde Staig im Alb-Donau-Kreis in Baden-Württemberg
 Bahnhof Essendorf bei Unteressendorf im Landkreis Biberach
 Oberessendorf, Ortsteil der Gemeinde Eberhardzell im Landkreis Biberach
 Unteressendorf, Ortsteil der Gemeinde Hochdorf (Riß) im Landkreis Biberach